Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Estoril Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő Alisza Klejbanova és Galina Voszkobojeva voltak, de Klejbanova ebben az évben nem vett részt a tornán. Voszkobojeva partnere Jaroszlava Svedova volt, akivel a fináléban szenvedett 4–6, 6–1, [11–9]-es vereséget a Csuang Csia-zsung–Csang Suaj-párostól.

Kiemeltek
  Marija Kirilenko /  Nagyja Petrova (visszaléptek Kirilenko bokasérülése miatt)
  Szánija Mirza /  Anastasia Rodionova (elődöntő)
  Jaroszlava Svedova /  Galina Voszkobojeva (döntő)
  Jarmila Gajdošová /  Andrea Hlaváčková (negyeddöntő, visszaléptek Gajdošová bokasérülése miatt)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett

Eredmények
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=Negyeddöntők
| RD3=Elődöntők
| RD4=Döntő

| RD1-seed01=ALT
| RD1-team01= Estrella Cabeza Candela Bárbara Luz
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Raquel Kops-Jones Abigail Spears
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Kristina Barrois Jasmin Wöhr
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Alekszandra Panova Heather Watson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Jarmila Gajdošová Andrea Hlaváčková
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[11]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Stéphanie Foretz Gacon Klaudia Jans-Ignacik
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[9]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Csuang Csia-zsung Csang Suaj
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= Margarida Moura Joana Vale Costa
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Jekatyerina Ivanova Maria João Koehler
| RD1-score09-1=67
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[4]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Nyina Bratcsikova Darija Jurak
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Maria Elena Camerin Karin Knapp
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Jaroszlava Svedova Galina Voszkobojeva
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Anabel Medina Garrigues
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[9]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Lindsay Lee-Waters Megan Moulton-Levy
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[11]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Eléni Danjilídu Andreja Klepač
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=[5]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Szánija Mirza Anastasia Rodionova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Raquel Kops-Jones Abigail Spears
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Alekszandra Panova Heather Watson
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Jarmila Gajdošová Andrea Hlaváčková
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Csuang Csia-zsung Csang Suaj
| RD2-score04-1=w/o
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Nyina Bratcsikova Darija Jurak
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= Jaroszlava Svedova Galina Voszkobojeva
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Szánija Mirza Anastasia Rodionova
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Alekszandra Panova Heather Watson
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Csuang Csia-zsung Csang Suaj
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2='''6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

Jegyzetek

Források
 Eredmények

N2